Ceuti kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ceuti (ort i Spanien), Murcia, Murcia, 
 Ceutí, kommun, Murcia, Murcia, 

Robotskapade Spanienförgreningar